Константи́н Бирюко́в:
 Бирюков, Константин Михайлович (1924—1943) —  младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Бирюков, Константин Иванович (род. 1971) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.